Amyris (plant), een geslacht van planten uit de wijnruitfamilie (Rutaceae)
 Amyris (platworm), een geslacht van platwormen (Platyhelminthes)
 Amyris (bedrijf), Amerikaans-Braziliaanse biotech-fabricant